Taras, een fictieve berg uit de werken van J.R.R. Tolkien waarop de stad Vinyamar gebouwd was.
Tarente (stad), een stad in Italië.